Mužská čtyřhra Erste Bank Open 2020 probíhala na přelomu října a listopadu 2020. Do deblové soutěže vídeňského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu Wiener Stadthalle nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl americko-britský pár Rajeev Ram a Joe Salisbury, který odstoupil před čtvrtfinálem s Murraym a Skupskim.

Vítězem se stal třetí nasazený, polsko-brazilský pár Łukasz Kubot a Marcelo Melo, který ve finále za 1.55 hodiny zdolal dvojici Britů Jamieho Murrayho a Neala Skupského po zvládnutých koncovkách obou setů 7–6 a 7–5. Oba šampioni a obhájci finálové účasti si do žebříčku ATP připsali 500 bodů. Na Vienna Open získali po triumfech v letech 2015 a 2016 třetí trofej a celkově patnáctou společnou, respektive druhou v probíhající sezóně. Kubot vybojoval dvacátý sedmý deblový titul na okruhu ATP Tour. Pro Mela to bylo třicáté páté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Mate Pavić /  Bruno Soares (čtvrtfinále)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (čtvrtfinále, odstoupili)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (vítězové) 
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Vienna Open
Tenis v Rakousku v roce 2020
ATP Tour 2020